Bridge de aplicativos de dac é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

A conexão entre um DAC e um banco de dados existente no sistema do usuário. Permite que o DAC se comuinique e com o banco de dados em busca de informações para o processamento das chamadas.

Telefonia
Central de atendimento telefônico